Миненков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 Миненков, Андрей Олегович (род. 1954) — советский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Миненков, Василий Семёнович (1921—1944) — Герой Советского Союза, участник «десанта Ольшанского»
 Миненков, Виталий Борисович (10.11.1954 — 6.06.2007) — российский кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании «Бег».
 Миненков, Григорий Яковлевич (род. 1951) — белорусский социальный философ и историк социологии, кандидат философских наук
 Миненков, Михаил Анатольевич (род. 1977) — глава города Невинномысска.

Примечания